Realize (álbum) - da cantora brasileira Flordelis, lançado em abril de 2017 pela gravadora MK Music
 Realize (canção) - da cantora norte-americana de pop Colbie Caillat

Desambiguação